Шеффилд Шилд () — чемпионат Австралии по крикету, основанный 1892 году.

Команды 

 Каждая из команд проводила домашние матчи на нескольких полях. Полный список приведён в статье «Список полей для крикета в Австралии».

Формат соревнования 
Каждая команда играет с каждой дома и на выезде, но есть исключения:
 Южная Австралия провела лишь один матч с Викторией в сезоне 1901/02 годов.
 Квинсленд и Южная Австралия встретились также лишь один раз в сезоне 1926/27 года.
 Западная Австралия проводила по одной игре с каждым из соперников со своего дебюта в сезоне 1946/47 годов до 1955/56 включительно.
 Тасмания также проводила по одной игре с каждой командой на протяжении сезонов с 1977/78 до 1981/82 включительно.

Игроки года 

Игроков года называют после завершения южного сезона.

Примечания 

Крикет в Австралии